

Architettura 
 Palazzo Guarna – storico palazzo del centro della città di Reggio Calabria

Persone 
 Andrea Guarna (XV secolo–dopo il 1517) – scrittore e umanista italiano
 Enrico Guarna (1985) – calciatore italiano
 Nicola Squitti di Palermiti e Guarna (1856-1933) – politico italiano
 Rebecca Guarna (XIV secolo–XIV secolo) – medico italiano 
 Romualdo I Guarna (...–1137) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano 
 Romualdo II Guarna (1110/1120-1181/1182) – arcivescovo cattolico, storico, politico e medico longobardo
 Vincenzo Guarna (1934-2005) – scrittore italiano

Storia di famiglia 
 Guarna – famiglia nobile italiana discendente dal casato reale degli Altavilla